Sleep steht für:
 Sleep (Band), US-amerikanische Stoner-Doom-Band
 Sleep (Film), ein Film von Andy Warhol
 Sleep (Programmiersprache), eine prozedurale Skriptsprache
 Sleep (Kommandozeilenbefehl), ein Kommandozeilenbefehl in mehreren Betriebssystemen
 Sleep (Earl-Lebieg-Lied), Popsong von Earl Burtnett und Adam Geibel (1924)

Sleep ist der Familienname folgender Personen:
 Norman Sleep, US-amerikanischer Geophysiker